Los emberízidos (Emberizidae) es un clado de aves paseriformes que se distribuyen a lo largo de América y en menor medida en Asia, África y Europa.

Sistemática 
Está en un proceso de profunda revisión. Numerosos géneros antes situados en esta familia han sido transferidos a la familia Thraupidae de acuerdo con la Propuesta N° 512 al South American Classification Committee (SACC).

Lista de géneros 

De acuerdo con las clasificaciones del Congreso Ornitológico Internacional (IOC) (Versión 4.3, 2014) y Clements Checklist 6.9 la presente familia agrupaba a los siguientes géneros, con algunas diferencias que serán comentadas en nota:

Notas taxonómicas 
 Porphyrospiza fue transferido de Emberizidae para Thraupidae de acuerdo con la Propuesta N° 512 al SACC con base en morfología y datos genéticos de Klicka et al, 2007. Este cambio fue adoptado por Clements pero mantenido en Emberizidae por el IOC.
 Gubernatrix fue transferido de Emberizidae para Thraupidae de acuerdo con la Propuesta N° 512 al SACC con base en morfología y datos genéticos de Campagna et al, 2011. Este cambio fue adoptado por Clements pero mantenido en Emberizidae por el IOC.
 Oreothraupis es incluido en Thraupidae por el IOC y en Emberizidae por Clements.
 Los géneros monotípicos asiáticos Melophus y Latoucheornis considerados por Clements, son incluidos en Emberiza por el IOC.
 El género monotípico del Paleártico Miliaria es incluido en Emberiza por ambas clasificaciones.
 El género Chlorospingus fue transferido de Thraupidae para Emberizidae de acuerdo con la Propuesta N° 426 al SACC con base en datos genéticos de Burns et al. 2002, 2003 y Klicka et al. 2007, DaCosta et al. 2009.
 Siete especies antes en el género Aimophila fueron incluidas en Peucaea de acuerdo a (Da Costa et al 2009, NACC 2009-A-12a).
 Dos especies antes en el género Aimophila fueron incluidas en Rhynchospiza de acuerdo con la Propuesta N° 456 al SACC con base en datos genéticos de Da Costa et al, 2009.
 Todas las especies del Nuevo Mundo han sido transferidas a la nueva familia Passerellidae, según la Sociedad Ornitológica Estadounidense, luego adoptado por Clements Checklist 2017.

Géneros transferidos 
Del presente para Thraupidae de acuerdo con la Propuesta N° 512 al South American Classification Committee (SACC):

Referencias

Para más información
Buntings and Sparrows - A Guide to the Buntings and North American Sparrows by Urban Olsson and Jon Curson, illustrated by Clive Byers (1995)

Enlaces externos 

 
Familias de aves